|-
|(45251)||1999 YN|| align=right|13,9|| align=right|2,335|| align=right|0,319|| align=right|22,89|| align=right|3,566||MBA||16. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45252)||1999 YY1|| align=right|15,7|| align=right|2,603|| align=right|0,231|| align=right|6,64|| align=right|4,198||MBA||16. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45253)||1999 YU4|| align=right|14,0|| align=right|2,759|| align=right|0,194|| align=right|7,19|| align=right|4,582||MBA||28. december 1999||Farpoint||Gary Hug; G. Bell
|-
|(45254)||1999 YS12|| align=right|13,6|| align=right|3,079|| align=right|0,124|| align=right|2,95|| align=right|5,403||MBA||27. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45255)||1999 YK13|| align=right|14,3|| align=right|3,174|| align=right|0,176|| align=right|2,66|| align=right|5,655||MBA||31. december 1999||Farpoint||Gary Hug; G. Bell
|-
|(45256)||1999 YM13|| align=right|14,0|| align=right|2,398|| align=right|0,242|| align=right|22,62|| align=right|3,713||MBA||31. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45257)||1999 YC14|| align=right|14,7|| align=right|2,863|| align=right|0,055|| align=right|2,77|| align=right|4,844||MBA||31. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45258)||1999 YG18|| align=right|13,8|| align=right|2,549|| align=right|0,169|| align=right|24,46|| align=right|4,068||MBA||18. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45259)||2000 AF1|| align=right|14,3|| align=right|2,936|| align=right|0,115|| align=right|2,74|| align=right|5,030||MBA||2. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45260)||2000 AY1|| align=right|14,0|| align=right|2,945|| align=right|0,032|| align=right|12,96|| align=right|5,053||MBA||2. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|45261 Decoen||2000 AB2|| align=right|14,4|| align=right|2,473|| align=right|0,190|| align=right|7,31|| align=right|3,889||MBA||2. januar 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(45262)||2000 AG2|| align=right|15,3|| align=right|2,411|| align=right|0,199|| align=right|2,78|| align=right|3,743||MBA||3. januar 2000||Gekko||T. Kagawa
|-
|(45263)||2000 AD5|| align=right|13,1|| align=right|2,581|| align=right|0,171|| align=right|12,34|| align=right|4,147||MBA||3. januar 2000||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(45264)||2000 AL5|| align=right|14,7|| align=right|2,644|| align=right|0,089|| align=right|3,38|| align=right|4,299||MBA||4. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45265)||2000 AY5|| align=right|13,9|| align=right|2,940|| align=right|0,068|| align=right|2,86|| align=right|5,040||MBA||4. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45266)||2000 AK6|| align=right|14,3|| align=right|2,930|| align=right|0,075|| align=right|1,26|| align=right|5,014||MBA||4. januar 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(45267)||2000 AK7|| align=right|16,0|| align=right|2,467|| align=right|0,113|| align=right|7,16|| align=right|3,875||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45268)||2000 AM8|| align=right|15,6|| align=right|2,589|| align=right|0,116|| align=right|5,39|| align=right|4,164||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45269)||2000 AR8|| align=right|15,0|| align=right|2,422|| align=right|0,146|| align=right|5,88|| align=right|3,770||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45270)||2000 AT8|| align=right|14,5|| align=right|2,393|| align=right|0,121|| align=right|7,48|| align=right|3,701||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45271)||2000 AO10|| align=right|13,8|| align=right|2,540|| align=right|0,136|| align=right|12,07|| align=right|4,047||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45272)||2000 AC11|| align=right|14,5|| align=right|2,547|| align=right|0,069|| align=right|8,99|| align=right|4,064||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45273)||2000 AF11|| align=right|13,6|| align=right|2,762|| align=right|0,085|| align=right|3,56|| align=right|4,589||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45274)||2000 AN11|| align=right|15,9|| align=right|2,488|| align=right|0,111|| align=right|7,28|| align=right|3,924||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45275)||2000 AK12|| align=right|14,1|| align=right|2,783|| align=right|0,101|| align=right|7,89|| align=right|4,642||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45276)||2000 AO12|| align=right|14,5|| align=right|2,752|| align=right|0,013|| align=right|5,95|| align=right|4,564||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45277)||2000 AE15|| align=right|14,7|| align=right|2,444|| align=right|0,073|| align=right|5,06|| align=right|3,819||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45278)||2000 AL15|| align=right|14,9|| align=right|2,404|| align=right|0,199|| align=right|3,17|| align=right|3,727||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45279)||2000 AS15|| align=right|14,8|| align=right|2,361|| align=right|0,258|| align=right|6,95|| align=right|3,627||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45280)||2000 AE16|| align=right|15,7|| align=right|2,467|| align=right|0,173|| align=right|1,48|| align=right|3,873||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45281)||2000 AA19|| align=right|14,0|| align=right|2,602|| align=right|0,097|| align=right|14,49|| align=right|4,196||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45282)||2000 AL19|| align=right|16,3|| align=right|2,379|| align=right|0,195|| align=right|2,33|| align=right|3,668||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45283)||2000 AU22|| align=right|13,6|| align=right|2,679|| align=right|0,138|| align=right|12,05|| align=right|4,385||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45284)||2000 AO24|| align=right|14,7|| align=right|2,753|| align=right|0,055|| align=right|6,48|| align=right|4,568||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45285)||2000 AO26|| align=right|14,5|| align=right|2,759|| align=right|0,098|| align=right|4,44|| align=right|4,581||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45286)||2000 AC27|| align=right|15,0|| align=right|2,555|| align=right|0,313|| align=right|3,65|| align=right|4,083||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45287)||2000 AB29|| align=right|13,8|| align=right|2,429|| align=right|0,210|| align=right|6,35|| align=right|3,785||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45288)||2000 AP29|| align=right|13,4|| align=right|3,076|| align=right|0,059|| align=right|10,84|| align=right|5,395||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45289)||2000 AY29|| align=right|14,7|| align=right|2,807|| align=right|0,052|| align=right|4,08|| align=right|4,701||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45290)||2000 AG33|| align=right|14,0|| align=right|2,697|| align=right|0,121|| align=right|12,01|| align=right|4,428||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45291)||2000 AS33|| align=right|14,8|| align=right|2,410|| align=right|0,237|| align=right|8,79|| align=right|3,740||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45292)||2000 AX34|| align=right|14,2|| align=right|2,979|| align=right|0,074|| align=right|3,46|| align=right|5,141||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45293)||2000 AA35|| align=right|14,3|| align=right|2,744|| align=right|0,114|| align=right|11,89|| align=right|4,545||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45294)||2000 AF37|| align=right|15,5|| align=right|2,672|| align=right|0,066|| align=right|1,69|| align=right|4,367||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45295)||2000 AN37|| align=right|15,1|| align=right|2,605|| align=right|0,104|| align=right|3,38|| align=right|4,204||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45296)||2000 AZ37|| align=right|15,3|| align=right|2,663|| align=right|0,101|| align=right|1,83|| align=right|4,345||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45297)||2000 AN38|| align=right|15,9|| align=right|2,341|| align=right|0,240|| align=right|1,52|| align=right|3,582||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45298)||2000 AE42|| align=right|14,7|| align=right|3,080|| align=right|0,157|| align=right|10,06|| align=right|5,403||MBA||5. januar 2000||Kitt Peak||A. Block
|-
|(45299)||2000 AL43|| align=right|15,6|| align=right|2,567|| align=right|0,189|| align=right|4,84|| align=right|4,112||MBA||6. januar 2000||Kleť||Klet
|-
|45300 Thewrewk||2000 AF45|| align=right|12,8|| align=right|3,098|| align=right|0,088|| align=right|10,23|| align=right|5,453||MBA||1. januar 2000||Piszkesteto||Krisztián Sárneczky; L. Kiss
|-
|(45301)||2000 AW45|| align=right|13,7|| align=right|3,123|| align=right|0,074|| align=right|10,46|| align=right|5,519||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45302)||2000 AX46|| align=right|15,6|| align=right|2,450|| align=right|0,200|| align=right|2,66|| align=right|3,835||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45303)||2000 AP47|| align=right|14,1|| align=right|2,931|| align=right|0,105|| align=right|1,33|| align=right|5,018||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45304)||2000 AQ47|| align=right|14,4|| align=right|2,432|| align=right|0,273|| align=right|12,80|| align=right|3,791||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45305)||2000 AH48|| align=right|14,9|| align=right|2,605|| align=right|0,134|| align=right|14,09|| align=right|4,204||MBA||4. januar 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(45306)||2000 AC50|| align=right|13,4|| align=right|3,165|| align=right|0,135|| align=right|4,33|| align=right|5,629||MBA||5. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45307)||2000 AO50|| align=right|13,0|| align=right|3,033|| align=right|0,082|| align=right|10,81|| align=right|5,281||MBA||6. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45308)||2000 AR53|| align=right|14,8|| align=right|2,337|| align=right|0,231|| align=right|10,08|| align=right|3,572||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45309)||2000 AO54|| align=right|14,9|| align=right|2,430|| align=right|0,216|| align=right|3,17|| align=right|3,788||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45310)||2000 AX55|| align=right|15,0|| align=right|2,517|| align=right|0,213|| align=right|1,74|| align=right|3,993||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45311)||2000 AK56|| align=right|14,6|| align=right|2,884|| align=right|0,068|| align=right|7,75|| align=right|4,896||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45312)||2000 AE57|| align=right|14,2|| align=right|3,076|| align=right|0,144|| align=right|14,84|| align=right|5,395||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45313)||2000 AU59|| align=right|15,3|| align=right|2,617|| align=right|0,198|| align=right|3,70|| align=right|4,233||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45314)||2000 AP60|| align=right|14,4|| align=right|2,370|| align=right|0,202|| align=right|6,61|| align=right|3,648||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45315)||2000 AJ61|| align=right|15,5|| align=right|2,412|| align=right|0,195|| align=right|3,24|| align=right|3,745||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45316)||2000 AR61|| align=right|14,0|| align=right|2,910|| align=right|0,042|| align=right|7,00|| align=right|4,963||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45317)||2000 AC63|| align=right|13,9|| align=right|3,068|| align=right|0,151|| align=right|12,49|| align=right|5,374||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45318)||2000 AG63|| align=right|13,9|| align=right|2,994|| align=right|0,044|| align=right|8,07|| align=right|5,180||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45319)||2000 AQ63|| align=right|13,9|| align=right|2,691|| align=right|0,160|| align=right|13,04|| align=right|4,413||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45320)||2000 AT63|| align=right|14,2|| align=right|2,540|| align=right|0,196|| align=right|11,80|| align=right|4,049||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45321)||2000 AD66|| align=right|15,2|| align=right|2,307|| align=right|0,193|| align=right|0,58|| align=right|3,504||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45322)||2000 AT67|| align=right|14,4|| align=right|2,771|| align=right|0,097|| align=right|6,54|| align=right|4,611||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45323)||2000 AF68|| align=right|14,7|| align=right|2,422|| align=right|0,097|| align=right|7,25|| align=right|3,770||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45324)||2000 AG69|| align=right|15,2|| align=right|2,348|| align=right|0,108|| align=right|7,56|| align=right|3,597||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45325)||2000 AD70|| align=right|15,0|| align=right|2,671|| align=right|0,180|| align=right|3,63|| align=right|4,366||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45326)||2000 AE72|| align=right|15,2|| align=right|2,590|| align=right|0,055|| align=right|2,81|| align=right|4,168||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45327)||2000 AE74|| align=right|14,6|| align=right|2,301|| align=right|0,129|| align=right|8,56|| align=right|3,489||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45328)||2000 AM74|| align=right|14,3|| align=right|2,403|| align=right|0,217|| align=right|7,27|| align=right|3,724||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45329)||2000 AX74|| align=right|14,3|| align=right|2,432|| align=right|0,164|| align=right|5,13|| align=right|3,792||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45330)||2000 AN76|| align=right|15,3|| align=right|2,549|| align=right|0,176|| align=right|5,22|| align=right|4,069||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45331)||2000 AZ76|| align=right|14,7|| align=right|2,686|| align=right|0,045|| align=right|4,48|| align=right|4,402||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45332)||2000 AM79|| align=right|15,1|| align=right|2,315|| align=right|0,174|| align=right|5,51|| align=right|3,522||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45333)||2000 AR81|| align=right|14,0|| align=right|2,611|| align=right|0,219|| align=right|10,76|| align=right|4,218||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45334)||2000 AX81|| align=right|14,8|| align=right|2,861|| align=right|0,010|| align=right|2,18|| align=right|4,837||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45335)||2000 AA83|| align=right|15,3|| align=right|2,524|| align=right|0,162|| align=right|4,66|| align=right|4,009||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45336)||2000 AC83|| align=right|14,4|| align=right|2,795|| align=right|0,102|| align=right|8,10|| align=right|4,672||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45337)||2000 AK83|| align=right|16,0|| align=right|2,449|| align=right|0,184|| align=right|1,95|| align=right|3,832||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45338)||2000 AT85|| align=right|13,7|| align=right|3,066|| align=right|0,054|| align=right|15,54|| align=right|5,368||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45339)||2000 AV85|| align=right|15,0|| align=right|2,570|| align=right|0,224|| align=right|5,13|| align=right|4,120||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45340)||2000 AG86|| align=right|13,9|| align=right|2,769|| align=right|0,138|| align=right|10,42|| align=right|4,608||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45341)||2000 AX86|| align=right|14,3|| align=right|2,925|| align=right|0,040|| align=right|6,74|| align=right|5,001||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45342)||2000 AP87|| align=right|14,4|| align=right|3,042|| align=right|0,079|| align=right|1,14|| align=right|5,305||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45343)||2000 AJ88|| align=right|15,2|| align=right|2,663|| align=right|0,109|| align=right|4,17|| align=right|4,344||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45344)||2000 AK90|| align=right|13,7|| align=right|2,976|| align=right|0,112|| align=right|11,44|| align=right|5,134||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45345)||2000 AD91|| align=right|14,8|| align=right|3,118|| align=right|0,032|| align=right|1,87|| align=right|5,505||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45346)||2000 AL91|| align=right|13,7|| align=right|3,079|| align=right|0,059|| align=right|6,77|| align=right|5,403||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45347)||2000 AS91|| align=right|14,0|| align=right|3,227|| align=right|0,025|| align=right|6,44|| align=right|5,796||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45348)||2000 AZ91|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,187|| align=right|12,70|| align=right|4,206||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45349)||2000 AP93|| align=right|15,6|| align=right|2,258|| align=right|0,173|| align=right|4,24|| align=right|3,392||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45350)||2000 AD95|| align=right|13,2|| align=right|3,059|| align=right|0,085|| align=right|7,48|| align=right|5,350||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45351)||2000 AF96|| align=right|14,4|| align=right|2,799|| align=right|0,160|| align=right|9,84|| align=right|4,682||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45352)||2000 AC97|| align=right|13,1|| align=right|2,654|| align=right|0,187|| align=right|12,03|| align=right|4,323||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45353)||2000 AZ98|| align=right|14,6|| align=right|2,403|| align=right|0,138|| align=right|3,54|| align=right|3,724||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45354)||2000 AS99|| align=right|14,5|| align=right|2,333|| align=right|0,142|| align=right|7,11|| align=right|3,563||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45355)||2000 AF100|| align=right|14,4|| align=right|2,319|| align=right|0,013|| align=right|6,12|| align=right|3,531||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45356)||2000 AA102|| align=right|15,1|| align=right|2,357|| align=right|0,167|| align=right|6,88|| align=right|3,618||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45357)||2000 AC102|| align=right|15,5|| align=right|2,375|| align=right|0,255|| align=right|5,99|| align=right|3,660||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45358)||2000 AM102|| align=right|15,4|| align=right|2,204|| align=right|0,200|| align=right|6,06|| align=right|3,272||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45359)||2000 AN102|| align=right|14,8|| align=right|2,383|| align=right|0,139|| align=right|10,67|| align=right|3,678||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45360)||2000 AW102|| align=right|14,8|| align=right|2,433|| align=right|0,099|| align=right|7,12|| align=right|3,794||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45361)||2000 AZ102|| align=right|14,9|| align=right|2,366|| align=right|0,137|| align=right|7,24|| align=right|3,638||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45362)||2000 AH103|| align=right|13,8|| align=right|2,943|| align=right|0,080|| align=right|8,22|| align=right|5,047||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45363)||2000 AF104|| align=right|13,3|| align=right|2,815|| align=right|0,113|| align=right|16,65|| align=right|4,722||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45364)||2000 AW104|| align=right|16,1|| align=right|2,362|| align=right|0,123|| align=right|6,05|| align=right|3,628||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45365)||2000 AM106|| align=right|13,5|| align=right|2,568|| align=right|0,039|| align=right|13,78|| align=right|4,115||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45366)||2000 AN107|| align=right|12,5|| align=right|3,050|| align=right|0,044|| align=right|12,20|| align=right|5,326||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45367)||2000 AG108|| align=right|14,4|| align=right|2,743|| align=right|0,195|| align=right|10,22|| align=right|4,542||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45368)||2000 AU109|| align=right|14,5|| align=right|2,419|| align=right|0,253|| align=right|9,49|| align=right|3,761||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45369)||2000 AM110|| align=right|15,4|| align=right|2,311|| align=right|0,189|| align=right|2,63|| align=right|3,512||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45370)||2000 AA111|| align=right|14,3|| align=right|2,941|| align=right|0,088|| align=right|1,75|| align=right|5,043||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45371)||2000 AA112|| align=right|14,2|| align=right|2,635|| align=right|0,041|| align=right|12,59|| align=right|4,276||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45372)||2000 AT113|| align=right|13,8|| align=right|2,682|| align=right|0,095|| align=right|12,71|| align=right|4,391||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45373)||2000 AW113|| align=right|14,8|| align=right|2,547|| align=right|0,041|| align=right|8,71|| align=right|4,063||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45374)||2000 AL114|| align=right|14,3|| align=right|2,665|| align=right|0,211|| align=right|12,38|| align=right|4,351||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45375)||2000 AZ115|| align=right|14,8|| align=right|2,379|| align=right|0,282|| align=right|11,94|| align=right|3,668||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45376)||2000 AP117|| align=right|14,6|| align=right|2,571|| align=right|0,147|| align=right|5,70|| align=right|4,121||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45377)||2000 AX117|| align=right|14,8|| align=right|2,557|| align=right|0,148|| align=right|11,49|| align=right|4,087||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45378)||2000 AD118|| align=right|12,7|| align=right|3,166|| align=right|0,048|| align=right|8,31|| align=right|5,632||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45379)||2000 AT120|| align=right|14,8|| align=right|2,661|| align=right|0,172|| align=right|5,05|| align=right|4,340||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45380)||2000 AW120|| align=right|14,0|| align=right|3,109|| align=right|0,075|| align=right|11,17|| align=right|5,481||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45381)||2000 AN122|| align=right|12,8|| align=right|3,107|| align=right|0,114|| align=right|5,18|| align=right|5,475||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45382)||2000 AV123|| align=right|14,0|| align=right|2,975|| align=right|0,053|| align=right|10,55|| align=right|5,130||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45383)||2000 AP124|| align=right|15,6|| align=right|2,319|| align=right|0,190|| align=right|2,64|| align=right|3,531||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45384)||2000 AB125|| align=right|14,4|| align=right|2,863|| align=right|0,051|| align=right|5,36|| align=right|4,843||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45385)||2000 AF125|| align=right|14,4|| align=right|2,614|| align=right|0,200|| align=right|11,53|| align=right|4,225||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45386)||2000 AO125|| align=right|13,3|| align=right|3,059|| align=right|0,053|| align=right|9,16|| align=right|5,348||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45387)||2000 AW125|| align=right|13,6|| align=right|2,717|| align=right|0,037|| align=right|8,55|| align=right|4,477||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45388)||2000 AB127|| align=right|13,1|| align=right|2,992|| align=right|0,053|| align=right|9,66|| align=right|5,174||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45389)||2000 AP128|| align=right|13,1|| align=right|3,230|| align=right|0,063|| align=right|16,17|| align=right|5,803||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45390)||2000 AW128|| align=right|13,0|| align=right|2,948|| align=right|0,012|| align=right|11,06|| align=right|5,061||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45391)||2000 AA129|| align=right|14,3|| align=right|2,986|| align=right|0,029|| align=right|8,05|| align=right|5,159||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45392)||2000 AR129|| align=right|13,6|| align=right|2,697|| align=right|0,151|| align=right|12,61|| align=right|4,428||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45393)||2000 AU130|| align=right|14,0|| align=right|2,545|| align=right|0,292|| align=right|6,59|| align=right|4,059||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45394)||2000 AO132|| align=right|13,9|| align=right|3,111|| align=right|0,071|| align=right|5,58|| align=right|5,485||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45395)||2000 AQ134|| align=right|14,4|| align=right|2,654|| align=right|0,048|| align=right|3,86|| align=right|4,324||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45396)||2000 AS138|| align=right|14,4|| align=right|2,574|| align=right|0,158|| align=right|6,08|| align=right|4,128||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45397)||2000 AW138|| align=right|14,4|| align=right|2,532|| align=right|0,084|| align=right|14,46|| align=right|4,029||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45398)||2000 AH139|| align=right|14,9|| align=right|2,612|| align=right|0,046|| align=right|7,74|| align=right|4,220||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45399)||2000 AW139|| align=right|15,3|| align=right|2,223|| align=right|0,152|| align=right|5,62|| align=right|3,314||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45400)||2000 AW140|| align=right|14,1|| align=right|3,115|| align=right|0,107|| align=right|6,92|| align=right|5,498||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45401)||2000 AX140|| align=right|14,6|| align=right|2,419|| align=right|0,212|| align=right|5,94|| align=right|3,762||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45402)||2000 AZ140|| align=right|14,3|| align=right|2,571|| align=right|0,102|| align=right|14,69|| align=right|4,121||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45403)||2000 AL141|| align=right|13,2|| align=right|2,674|| align=right|0,124|| align=right|11,25|| align=right|4,373||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45404)||2000 AP141|| align=right|14,7|| align=right|3,226|| align=right|0,067|| align=right|6,67|| align=right|5,793||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45405)||2000 AY141|| align=right|15,0|| align=right|2,326|| align=right|0,227|| align=right|4,83|| align=right|3,546||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45406)||2000 AG142|| align=right|14,1|| align=right|2,698|| align=right|0,157|| align=right|12,32|| align=right|4,432||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45407)||2000 AJ142|| align=right|13,8|| align=right|2,716|| align=right|0,099|| align=right|13,14|| align=right|4,476||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45408)||2000 AO142|| align=right|12,7|| align=right|2,999|| align=right|0,037|| align=right|8,71|| align=right|5,191||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45409)||2000 AT143|| align=right|13,2|| align=right|2,999|| align=right|0,066|| align=right|9,69|| align=right|5,193||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45410)||2000 AA144|| align=right|12,7|| align=right|3,025|| align=right|0,083|| align=right|9,11|| align=right|5,261||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45411)||2000 AN144|| align=right|13,1|| align=right|2,634|| align=right|0,148|| align=right|12,12|| align=right|4,275||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45412)||2000 AN147|| align=right|14,8|| align=right|2,807|| align=right|0,220|| align=right|5,17|| align=right|4,702||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45413)||2000 AY147|| align=right|14,7|| align=right|2,420|| align=right|0,145|| align=right|6,73|| align=right|3,763||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45414)||2000 AE149|| align=right|15,4|| align=right|2,333|| align=right|0,131|| align=right|7,94|| align=right|3,562||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45415)||2000 AN149|| align=right|14,0|| align=right|2,603|| align=right|0,149|| align=right|12,94|| align=right|4,199||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45416)||2000 AX151|| align=right|15,5|| align=right|2,187|| align=right|0,159|| align=right|6,40|| align=right|3,234||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45417)||2000 AZ151|| align=right|14,6|| align=right|2,466|| align=right|0,114|| align=right|4,81|| align=right|3,872||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45418)||2000 AV155|| align=right|15,8|| align=right|2,554|| align=right|0,119|| align=right|1,22|| align=right|4,082||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45419)||2000 AV158|| align=right|14,9|| align=right|2,604|| align=right|0,056|| align=right|13,04|| align=right|4,201||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45420)||2000 AG159|| align=right|14,8|| align=right|2,781|| align=right|0,037|| align=right|6,17|| align=right|4,636||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45421)||2000 AL159|| align=right|13,7|| align=right|2,985|| align=right|0,044|| align=right|9,90|| align=right|5,156||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45422)||2000 AG162|| align=right|14,4|| align=right|2,911|| align=right|0,033|| align=right|3,11|| align=right|4,966||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45423)||2000 AR162|| align=right|13,3|| align=right|2,675|| align=right|0,138|| align=right|12,00|| align=right|4,374||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45424)||2000 AY164|| align=right|14,9|| align=right|2,608|| align=right|0,115|| align=right|11,25|| align=right|4,212||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45425)||2000 AY166|| align=right|13,5|| align=right|3,205|| align=right|0,126|| align=right|11,55|| align=right|5,737||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45426)||2000 AZ166|| align=right|14,0|| align=right|2,522|| align=right|0,251|| align=right|10,45|| align=right|4,005||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45427)||2000 AA167|| align=right|13,1|| align=right|3,046|| align=right|0,158|| align=right|14,85|| align=right|5,315||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45428)||2000 AN167|| align=right|15,3|| align=right|2,623|| align=right|0,194|| align=right|11,68|| align=right|4,248||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45429)||2000 AO169|| align=right|14,9|| align=right|2,590|| align=right|0,097|| align=right|14,55|| align=right|4,169||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45430)||2000 AW169|| align=right|15,1|| align=right|2,585|| align=right|0,194|| align=right|8,70|| align=right|4,155||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45431)||2000 AR170|| align=right|15,4|| align=right|2,396|| align=right|0,148|| align=right|6,75|| align=right|3,707||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45432)||2000 AQ172|| align=right|15,5|| align=right|2,356|| align=right|0,132|| align=right|6,48|| align=right|3,615||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45433)||2000 AA173|| align=right|15,6|| align=right|2,438|| align=right|0,118|| align=right|6,09|| align=right|3,805||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45434)||2000 AX173|| align=right|15,6|| align=right|2,403|| align=right|0,232|| align=right|7,29|| align=right|3,725||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45435)||2000 AF174|| align=right|15,6|| align=right|2,306|| align=right|0,154|| align=right|7,14|| align=right|3,501||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45436)||2000 AD176|| align=right|14,3|| align=right|2,723|| align=right|0,176|| align=right|13,90|| align=right|4,493||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45437)||2000 AF177|| align=right|14,6|| align=right|2,630|| align=right|0,122|| align=right|10,83|| align=right|4,264||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45438)||2000 AJ177|| align=right|15,0|| align=right|2,376|| align=right|0,118|| align=right|6,46|| align=right|3,661||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45439)||2000 AO177|| align=right|14,6|| align=right|2,763|| align=right|0,196|| align=right|6,76|| align=right|4,591||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45440)||2000 AQ177|| align=right|13,2|| align=right|2,601|| align=right|0,132|| align=right|10,67|| align=right|4,193||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45441)||2000 AX177|| align=right|14,3|| align=right|2,767|| align=right|0,118|| align=right|8,69|| align=right|4,603||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45442)||2000 AK179|| align=right|15,1|| align=right|2,682|| align=right|0,052|| align=right|8,32|| align=right|4,392||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45443)||2000 AR179|| align=right|13,7|| align=right|2,804|| align=right|0,142|| align=right|12,18|| align=right|4,695||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45444)||2000 AD180|| align=right|14,2|| align=right|2,512|| align=right|0,108|| align=right|10,27|| align=right|3,981||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45445)||2000 AR181|| align=right|12,6|| align=right|3,017|| align=right|0,194|| align=right|12,58|| align=right|5,241||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45446)||2000 AX186|| align=right|14,5|| align=right|2,570|| align=right|0,062|| align=right|13,58|| align=right|4,120||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45447)||2000 AH188|| align=right|14,2|| align=right|2,709|| align=right|0,021|| align=right|12,12|| align=right|4,458||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45448)||2000 AJ188|| align=right|14,5|| align=right|2,345|| align=right|0,129|| align=right|11,76|| align=right|3,590||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45449)||2000 AQ188|| align=right|14,4|| align=right|2,367|| align=right|0,234|| align=right|10,90|| align=right|3,641||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45450)||2000 AC191|| align=right|13,8|| align=right|2,610|| align=right|0,142|| align=right|14,34|| align=right|4,217||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45451)||2000 AJ191|| align=right|13,8|| align=right|2,600|| align=right|0,218|| align=right|11,61|| align=right|4,192||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45452)||2000 AZ191|| align=right|15,3|| align=right|2,413|| align=right|0,289|| align=right|10,49|| align=right|3,748||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45453)||2000 AB193|| align=right|13,1|| align=right|3,205|| align=right|0,064|| align=right|20,56|| align=right|5,738||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45454)||2000 AC193|| align=right|14,5|| align=right|2,621|| align=right|0,121|| align=right|16,48|| align=right|4,242||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45455)||2000 AB195|| align=right|13,9|| align=right|3,056|| align=right|0,041|| align=right|8,93|| align=right|5,341||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45456)||2000 AD195|| align=right|13,4|| align=right|2,555|| align=right|0,180|| align=right|12,61|| align=right|4,083||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45457)||2000 AL195|| align=right|14,9|| align=right|2,783|| align=right|0,098|| align=right|12,00|| align=right|4,641||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45458)||2000 AZ195|| align=right|14,4|| align=right|2,970|| align=right|0,037|| align=right|8,08|| align=right|5,118||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45459)||2000 AM196|| align=right|13,4|| align=right|3,167|| align=right|0,127|| align=right|14,44|| align=right|5,635||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45460)||2000 AS197|| align=right|13,9|| align=right|2,424|| align=right|0,148|| align=right|13,01|| align=right|3,774||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45461)||2000 AW197|| align=right|14,2|| align=right|2,761|| align=right|0,152|| align=right|8,72|| align=right|4,587||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45462)||2000 AZ197|| align=right|13,0|| align=right|3,105|| align=right|0,114|| align=right|16,76|| align=right|5,472||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45463)||2000 AL198|| align=right|13,2|| align=right|3,127|| align=right|0,047|| align=right|16,51|| align=right|5,529||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45464)||2000 AV198|| align=right|13,3|| align=right|3,061|| align=right|0,081|| align=right|10,35|| align=right|5,355||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45465)||2000 AN200|| align=right|13,7|| align=right|2,569|| align=right|0,178|| align=right|13,71|| align=right|4,117||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45466)||2000 AZ201|| align=right|13,1|| align=right|2,996|| align=right|0,034|| align=right|8,64|| align=right|5,186||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45467)||2000 AK203|| align=right|13,1|| align=right|2,655|| align=right|0,176|| align=right|10,83|| align=right|4,326||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45468)||2000 AL203|| align=right|12,1|| align=right|3,178|| align=right|0,083|| align=right|20,97|| align=right|5,664||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45469)||2000 AY203|| align=right|13,0|| align=right|2,570|| align=right|0,048|| align=right|8,59|| align=right|4,120||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45470)||2000 AZ203|| align=right|13,2|| align=right|2,617|| align=right|0,072|| align=right|13,98|| align=right|4,233||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45471)||2000 AG204|| align=right|14,6|| align=right|2,731|| align=right|0,158|| align=right|9,55|| align=right|4,514||MBA||13. januar 2000||Kleť||Klet
|-
|(45472)||2000 AJ208|| align=right|16,0|| align=right|2,353|| align=right|0,224|| align=right|3,18|| align=right|3,608||MBA||4. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45473)||2000 AG212|| align=right|14,7|| align=right|2,734|| align=right|0,194|| align=right|1,61|| align=right|4,519||MBA||5. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45474)||2000 AW215|| align=right|14,1|| align=right|2,952|| align=right|0,099|| align=right|1,99|| align=right|5,070||MBA||7. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45475)||2000 AN216|| align=right|14,8|| align=right|2,566|| align=right|0,154|| align=right|2,46|| align=right|4,109||MBA||8. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45476)||2000 AU226|| align=right|14,5|| align=right|2,817|| align=right|0,098|| align=right|2,12|| align=right|4,728||MBA||9. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45477)||2000 AA227|| align=right|14,4|| align=right|2,736|| align=right|0,157|| align=right|11,25|| align=right|4,524||MBA||9. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45478)||2000 AS230|| align=right|14,8|| align=right|2,786|| align=right|0,093|| align=right|4,57|| align=right|4,650||MBA||3. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45479)||2000 AZ231|| align=right|14,7|| align=right|2,779|| align=right|0,055|| align=right|6,94|| align=right|4,633||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45480)||2000 AH233|| align=right|14,3|| align=right|2,752|| align=right|0,078|| align=right|6,59|| align=right|4,565||MBA||4. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45481)||2000 AK233|| align=right|13,6|| align=right|2,667|| align=right|0,169|| align=right|11,47|| align=right|4,354||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45482)||2000 AU233|| align=right|15,4|| align=right|2,322|| align=right|0,146|| align=right|7,45|| align=right|3,538||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45483)||2000 AP235|| align=right|14,0|| align=right|3,050|| align=right|0,151|| align=right|6,76|| align=right|5,326||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45484)||2000 AV235|| align=right|14,6|| align=right|2,928|| align=right|0,033|| align=right|1,56|| align=right|5,010||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45485)||2000 AS236|| align=right|13,2|| align=right|2,707|| align=right|0,148|| align=right|12,58|| align=right|4,454||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45486)||2000 AF237|| align=right|12,7|| align=right|2,751|| align=right|0,101|| align=right|12,77|| align=right|4,563||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45487)||2000 AR237|| align=right|13,3|| align=right|2,613|| align=right|0,159|| align=right|12,52|| align=right|4,222||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45488)||2000 AD238|| align=right|14,8|| align=right|2,424|| align=right|0,127|| align=right|4,89|| align=right|3,774||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45489)||2000 AW239|| align=right|13,6|| align=right|2,582|| align=right|0,190|| align=right|14,59|| align=right|4,147||MBA||6. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45490)||2000 AV240|| align=right|14,6|| align=right|2,703|| align=right|0,057|| align=right|21,21|| align=right|4,444||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45491)||2000 AB241|| align=right|14,2|| align=right|2,585|| align=right|0,096|| align=right|14,28|| align=right|4,156||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45492)||2000 AD241|| align=right|14,6|| align=right|2,647|| align=right|0,122|| align=right|14,87|| align=right|4,306||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45493)||2000 AE241|| align=right|13,5|| align=right|3,053|| align=right|0,128|| align=right|9,14|| align=right|5,334||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45494)||2000 AT242|| align=right|14,1|| align=right|3,033|| align=right|0,047|| align=right|0,87|| align=right|5,282||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45495)||2000 AF243|| align=right|13,7|| align=right|2,634|| align=right|0,147|| align=right|13,19|| align=right|4,274||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45496)||2000 AO245|| align=right|13,5|| align=right|2,898|| align=right|0,123|| align=right|8,29|| align=right|4,932||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45497)||2000 AB248|| align=right|13,4|| align=right|2,559|| align=right|0,120|| align=right|14,27|| align=right|4,092||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45498)||2000 BH|| align=right|14,8|| align=right|2,699|| align=right|0,074|| align=right|0,91|| align=right|4,432||MBA||23. januar 2000||Olathe||Olathe
|-
|(45499)||2000 BV2|| align=right|14,1|| align=right|2,608|| align=right|0,118|| align=right|13,69|| align=right|4,212||MBA||16. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|45500 Motegi||2000 BN3|| align=right|14,5|| align=right|3,116|| align=right|0,132|| align=right|2,59|| align=right|5,500||MBA||27. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov